Mistrzostwa Europy w Curlingu 1989 odbyły się między 5 a 9 grudnia 1989 w szwajcarskim Engelbergu, w Sportzentrum Erlen.

W rywalizacji udział wzięło 27 drużyn (13 kobiecych i 14 męskich). Do uczestnictwa powróciła żeńska reprezentacja Walii. Tak jak wcześniejsze edycje turniej został rozegrany metodą Tripple-Double-Single knock-out.

Tytułów mistrzowskich z 1988 broniły Szwedki i Szkoci. 

Złote medale wywalczyły Niemki (Andrea Schöpp), w finale zakończonym wynikiem 4:2 pokonały Szwajcarki (Marianne Flotron). Na najniższym stopniu podium stanęły Szwedki (Anette Norberg), które w meczu o 3. miejsce zwyciężyły 8:5 nad Dunkami (Helena Blach). Tytuły mistrzowskie w innym składzie obroniła drużyna szkocka (Hammy McMillan), w finale Szkoci byli lepsi 5:4 od Norwegii (Eigil Ramsfjell). Brązowe medale wywalczyli Niemcy (Keith Wendorf) pokonując 5:4 ekipę z Francji (Dominique Dupont-Roc). Triumfatorzy - Niemki i Szkoci nie odnieśli w całym turnieju żadnej porażki, wygrali oni odpowiednio 7 i 6 meczów.



Kobiety

Reprezentacje

Faza pierwsza 
13 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 13 zespołów dwa kwalifikują się do fazy drugiej. Trzy najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Szwedki, Szkotki i Szwajcarki rozpoczęły grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 11 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 8 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
5 drużyn, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9-13.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-13.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Mecz o 9. miejsce

2. eliminacja

Runda 1.

Mecz o 11. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Faza pierwsza 
14 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 14 zespołów dwa kwalifikują się do fazy drugiej. Dwie najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Szkoci, Norwegowie rozpoczęli grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 12 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 9 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
6 drużyn, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Mecz o 9. miejsce

2. eliminacja

Runda 1.

Mecz o 11. miejsce

3. eliminacja

Mecz o 13. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 Schemat rozgrywek turnieju kobiet i mężczyzn na stronach Europejskiej Federacji Curlingu

1989
1989 w curlingu
1989 w Szwajcarii
Curling w Szwajcarii